Tuingereedschap is gereedschap dat wordt gebruikt bij tuinieren. Bij gebruik ervan wordt de fysieke inspanning die daarbij nodig is, verlicht en worden de productiviteit en efficiëntie van de werkzaamheden verhoogd.

Op deze pagina wordt met name naar hand- en voet-tuingereedschap verwezen. Zie tuinmachine Voor elektrisch en accugedreven tuingereedschap.

Onder tuingereedschap vallen onder meer:

Zie ook
Lijst van tuinwerkzaamheden